Патаго́нское леднико́вое плато́ — два горно-покровных ледниковых комплекса в Патагонских Андах, на территории Чили и Аргентины:
 Северное Патагонское ледниковое плато;
 Южное Патагонское ледниковое плато.